Piovani ist der Familienname folgender Personen:

 Gianpiero Piovani (* 1968), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Maurizio Piovani (* 1957), italienischer Radrennfahrer
 Nicola Piovani (* 1946), italienischer Filmkomponist
 Pietro Piovani (1922–1980), italienischer Philosoph
 Pina Piovani (1897–1955), italienische Schauspielerin